Fleckl steht für:

 Anita Fleckl (* 1967), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Doris Helmberger-Fleckl (* 1974), österreichische Journalistin
 Rainer Fleckl, österreichischer Investigativjournalist
 Fleckl (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Naturmoorbad Fleckl in Warmensteinach